Шарль Фабрі
 Аннібале Піо Фабрі
 Ніколя-Клод Фабрі де Пейреск